«Червоный» () — украинский исторический боевик, экранизация одноимённого романа Андрея Кокотюхи. Писатель стал также сценаристом ленты. Украинская премьера состоялась 23 августа 2017 года в киевском кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver); с 24 августа 2017 года — на День независимости Украины — стартовал всеукраинский прокат фильма.

Кинофильм создан при финансовой поддержке Госагентства Украины по вопросам кино, которое профинансировало 50 % (₴10 млн.) из общей сметы в ₴ 20 млн. Фильм стал результатом совместного производства продюсерского центра «InsightMedia» (Киев) и Одесской киностудии (Одесса).

В августе 2017 года лента приняла участие в отборе на выдвижение фильма от Украины на юбилейную 90-ю кинопремию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет 
В 1947 году в ИТЛ попадают двое украинцев. Главный герой — воин УПА Данило Червоный. Другой украинец — Виктор Гуров, советский лётчик из Чернигова, самолет которого был сбит над позициями врага и его считают дезертиром, который был в плену. Гуров считает Сталина героем и верит в то, что военный суд ошибся. Оба героя должны пройти через ад и нечеловеческие условия каторги, преследования уголовных главарей, подлость, предательство и отчаяние.

Данило находит в себе силы противостоять репрессиям начальника лагеря и делает отчаянную попытку вырваться на свободу, подняв первое восстание в лагере.

В ролях

Создание фильма 
Съёмочный период начался 10 марта 2016 года в Кривом Роге, декорации лагеря были расположены неподалёку от обрыва «Провал СССР».

Восприятие

Оценки и критика 
Лента получила смешанные отзывы от украинских кинокритиков. Екатерина Слипченко на сайте Zaxid.net положительно оценила фильм, особенно похвалив убедительную, без чрезмерной «театральщины», игру практически всех героев фильма. Максим Ивануха с телеканала Эспрессо TV и Елена Концевич из интернет-газеты Збруч негативно оценили фильм, отметив карикатурность антагонистов фильма (коммунистов) и простоту и банальность сюжета. Кинокритики также отметили излишнюю литературность украинского языка актёров и преимущественно русскоязычность ленты; в частности Юлия Толстых с телеканала ЗИК отметила, что в фильме присутствует в основном русский язык.

От рядовых зрителей фильм получил в целом положительные отзывы. На сайте IMDb зрители оценили фильм на 7,2 из 10 на основе 562 голосов. На сайте Kino-teatr.ua зрители оценили фильм на 9,16 из 10 на основе 430 голосов. На сайте Кинобаза зрители оценили ленту на 9,4 из 10 на основе 13 голосов.

Кассовые сборы 
Прокат в Украине начался в День независимости, 24 августа 2017 года. В течение пред-премьерного ограниченного проката и первой недели широкого проката было продано 19 995 билетов, а фильм был показан на 185 экранах, собрав ₴1,47 млн. ($53 тыс.), что в то время позволило ему занять шестое место среди других премьер.

За вторую неделю проката фильм собрал дополнительно ₴571 тыс., доведя общие сборы ленты до ₴2,6 млн..

В общем лента продержалась в украинском прокате 11 недель и собрала ₴3,1 млн..

Награды и номинации

Примечания

Источники 
 «Червоний»   на сайте kino.net.ua
 
 В Україні стартують зйомки нового україно-литовського фільму «Червоний» 25 листопада 2015 // Еспресо TV
 В Україні почнуть знімати фільм за романом Кокотюхи // «Телекритика.ua»
 Запуск у виробництво фільму «Червоний» — прес-конференція у мережі YouTube
 Роман Кокотюхи «Червоний»: пласкі герої і фактологічні ляпи. // texty.org.ua
 Конкульт: Запуск фільму «Червоний». 8 українських художників у Нью-Йорку // www.eramedia.com.ua

Исторические фильмы Украины
Фильмы Украины 2017 года
Фильмы-драмы Украины
Фильмы-боевики Украины
Фильмы на украинском языке
Фильмы о ГУЛАГе